
Termin -{DPA}- ima više značenja.
 Dokozapentaenoinska kiselina, sve-cis-7,10,13,16,19-dokozapentaenoinska kiselina
 Difenilamin
 Demokratska partija Albanaca